Avernum est une série de jeux vidéo médiéval-fantastique créée en 1995
 Avernum est également le nom d'un univers de fiction